Застава M92 — югославский и сербский укороченный автомат производства компании «Застава Оружие». М92 почти идентичен своему предшественнику Zastava M85, единственные различия между ними заключаются в калибре и, соответственно, в конструкции магазина. М92 — укороченный вариант автомата «Застава М70», являющийся модифицированной копией советского автомата АКМ.

Краткое описание 
Создан на основе АК. Использует патроны 7,62×39 мм. Принципы работы: отвод пороховых газов и поворотный затвор. Возможна стрельба с обеих рук при установке дополнительной рукоятки. Темп стрельбы близок к темпу АКС74У, однако оружие более удобное благодаря дизайну дополнительной рукоятки. Эффективное расстояние стрельбы: 200 м.

Внешне сильно напоминает своего советского собрата — АКС74У, однако имеет ряд характерных отличительных черт: складной приклад на манер АКМС и чуть более длинный ствол (206 мм у АКС74У против 254 у М92) и высота прицельных приспособлений.

Галерея

Пользователи 
  Демократическая республика Конго
 : применяется силовыми структурами Ирака, кроме того, ограниченно выпускался под названием "Сын Табука".
  Иордания
 
  Ливия: 80,000 приобретено в 2008—2009
  Никарагуа
 : Палестина: Применяется президентской гвардией.
  Сербия: Использует сербским спецназом

Ссылки 
 Автомат М92 на сайте Застава Оружие

Примечания 

Семейство АК
Автоматы Сербии
Автоматы Югославии
M92
Появились в 1992 году
Оружие под патрон 7,62 × 39 мм
Появились в 1990-е годы в Сербии
1992 год в Сербии